Ockenga ist der Familienname folgender Personen:

 Harold John Ockenga (1905–1985), US-amerikanischer evangelikaler Pastor, Mitbegründer des Fuller Theological Seminary
 Norbert Ockenga (* 1971 oder 1972), deutscher Journalist, Verleger und Fernsehkommentator